George Stone kan syfta på bland andra:

*George Stone (1708–1764), irländsk ärkebiskop
 George Cameron Stone (1859–1935), amerikansk ingenjör, metallurg och vapensamlare
 George E. Stone (1903–1967), polsk-amerikansk skådespelare
 George Lawrence Stone (1886–1967), amerikansk slagverkare